"Montecchio" pode ser:

 Montecchio, comuna italiana da Úmbria
 Montecchio Maggiore, comuna italiana do Véneto
 Montecchio Precalcino, comuna italiana do Véneto
 Montecchio Emilia, comuna italiana da Emília Romagna
 I Capuleti e i Montecchi, em português "Os Capuletos e os Montecchios"
 Montecchia di Crosara, comuna italiana do Véneto

Desambiguações de topônimos